Pachydiscus puede referirse a:

 Pachydiscus es un sinónimo de Wittsteinia  que es un género de plantas fanerógamas con tres especies perteneciente a la familia Alseuosmiaceae.
 Pachydiscus puede referirse a un género de Cefalópodos (Ammonites) del Cretácico superior (Maastrichtiense).